Lichtenburg kan syfta på

KZ Lichtenburg – ett koncentrationsläger under nazistregimen 1933–1939
 Renässansslottet Lichtenburg – det ursprungliga slottet byggt på 1500-talet
Lichtenburg, Sydafrika – en stad i Nordvästprovinsen, Sydafrika
Lichtenburg (adelssläkt) – en tjeckisk-böhmisk adelssläkt